

Comme nom commun 
 Malouf désigne la musique arabo-andalouse en Algérie, en Tunisie et en Libye ;
Malouf algérien
 Ma'louf tunisien
 Malouf libyen

Comme nom propre 
 Malouf est un patronyme porté par :
 David Malouf (1934- ), un écrivain australien ;
 Albert Malouf (1916-1997), un avocat et un juge québécois ;

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme